|-
| 113501 - || || 1 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113502 - || || 1 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113503 - || || 1 d'octubre, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 113504 - || || 1 d'octubre, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 113505 - || || 1 d'octubre, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 113506 - || || 1 d'octubre, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 113507 - || || 1 d'octubre, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 113508 - || || 1 d'octubre, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 113509 - || || 1 d'octubre, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 113510 - || || 1 d'octubre, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 113511 - || || 1 d'octubre, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 113512 - || || 1 d'octubre, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 113513 - || || 1 d'octubre, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 113514 - || || 1 d'octubre, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 113515 - || || 1 d'octubre, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 113516 - || || 1 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113517 - || || 1 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113518 - || || 1 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113519 - || || 1 d'octubre, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 113520 - || || 2 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113521 - || || 2 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113522 - || || 2 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113523 - || || 2 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113524 - || || 2 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113525 - || || 2 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113526 - || || 2 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113527 - || || 2 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113528 - || || 2 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113529 - || || 2 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113530 - || || 2 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113531 - || || 2 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113532 - || || 2 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113533 - || || 2 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113534 - || || 2 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113535 - || || 2 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113536 - || || 2 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113537 - || || 2 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113538 - || || 2 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113539 - || || 2 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113540 - || || 2 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113541 - || || 2 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113542 - || || 2 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113543 - || || 2 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113544 - || || 2 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113545 - || || 2 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113546 - || || 2 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113547 - || || 2 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113548 - || || 2 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113549 - || || 2 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113550 - || || 2 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113551 - || || 2 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113552 - || || 2 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113553 - || || 2 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113554 - || || 2 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113555 - || || 2 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113556 - || || 2 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113557 - || || 2 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113558 - || || 2 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113559 - || || 2 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113560 - || || 2 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113561 - || || 2 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113562 - || || 2 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113563 - || || 2 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113564 - || || 2 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113565 - || || 2 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113566 - || || 2 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113567 - || || 2 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113568 - || || 2 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113569 - || || 2 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113570 - || || 2 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113571 - || || 2 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113572 - || || 2 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113573 - || || 2 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113574 - || || 2 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113575 - || || 2 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113576 - || || 2 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113577 - || || 2 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113578 - || || 2 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113579 - || || 2 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113580 - || || 2 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113581 - || || 2 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113582 - || || 2 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113583 - || || 2 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113584 - || || 2 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113585 - || || 2 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113586 - || || 2 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113587 - || || 2 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113588 - || || 2 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113589 - || || 2 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113590 - || || 2 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113591 - || || 2 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113592 - || || 2 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113593 - || || 2 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113594 - || || 2 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113595 - || || 2 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113596 - || || 2 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113597 - || || 2 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113598 - || || 2 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113599 - || || 2 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113600 - || || 2 d'octubre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
3